KKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Hoeyburtmoen, Kirkenes, Norvegia